Jablance je ime več naselij v Sloveniji:

 Jablance, občina Duplek
 Jablance, občina Kostanjevica na Krki

naselja v Sloveniji